Sankt Ansgar(s) Kirke er navnet på flere kirker:
 Sankt Ansgar Kirke – en protestantisk kirke i Bramming
 Sankt Ansgars Kirke – en katolsk kirke og domkirke i København

 Se også
 Ansgars Kirke